Hermotime de Clazomènes, penseur et iatromante grec semi-légendaire du  siècle av. J.-C ;
 Hermotime de Colophon, géomètre de la Grèce antique.